

Codici 
 UY – codice vettore IATA di Cameroon Airlines
 UY – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Uruguay

Geografia
Uy è il nome di due fiumi della Russia siberiana secondo le modalità di traslitterazione anglosassone:
 Uj: fiume della Russia siberiana, affluente del Tobol
 Uj: fiume della Russia siberiana, affluente dell'Irtyš

Informatica 
 .uy – dominio di primo livello dell'Uruguay